Van Andel peut désigner :

Patronyme 
 Pek van Andel (1944- ), ophtalmologiste et « sérendipitiologue » néerlandais ;
 Tjeerd van Andel, géologue et océanologue américain.

Autres usages 
 Van Andel Arena, arène omnisports située à Grand Rapids dans le Michigan (USA).